Lebenthal ist der Familienname von
 Alexandra Lebenthal, US-amerikanische Finanzspezialistin
 James A. Lebenthal (1928–2014), US-amerikanischer Finanzspezialist, Autor, Filmproduzent und Drehbuchautor